

Дани сећања 

1330-е пне.